Carrara kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Carrara,

Italien 

 Carrara, kommun, Toscana, Provincia di Massa-Carrara, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar